Чијапас има више значења:

 Чијапас
 Чијапас (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чијапас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику